Бурукан — топоним в России:
 Бурукан — река в Томской области.
 Бурукан — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.
 Бурукан — метеостанция (населенный пункт) в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края.